Lade kan henvise til flere artikler:
 Lade - en bygning, som benyttes til opbevaring af eksempelvis foder
 Lade (Trondheim) - en bydel i Trondheim i Norge